Die Saison 1994/95 war die siebte reguläre Saison der East Coast Hockey League (ECHL). Die 18 Teams absolvierten in der regulären Saison je 68 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Wheeling Thunderbirds, während die Richmond Renegades in den Play-offs ihren ersten Riley Cup überhaupt gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Huntsville Blast wurden nach Tallahassee, Florida, umgesiedelt und spielten fortan unter dem Namen Tallahassee Tiger Sharks.
 Die Louisville Icehawks stellten den Spielbetrieb ein.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Riley-Cup-Playoffs

Riley-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

1994/95
Eishockeysaison 1994/95